el término blizzard (pronunciada /'blɪzə(r)d/) significa "ventisca" en inglés. En español se asocia normalmente a una ventisca de nieve o nevasca en las regiones polares, pero también puede hacer referencia a alguno de los siguientes conceptos:

 Blizzard Entertainment, una empresa desarrolladora de videojuegos, tales como las sagas StarCraft, Warcraft y Diablo.

Música
 Blizzard of Ozz, álbum de debut del cantante de heavy metal Ozzy Osbourne.
 Blizzard Beasts, cuarto álbum de estudio de la banda noruega de black metal Immortal.
 The Blizzards, grupo musical irlandés.

Cine 
 The Blizzard, una película de 1921 de Oliver Hardy
 Blizzard, nombre de un personaje de ficción de la película The Penalty.

Cómics 
 Blizzard, personaje de Marvel Comics.